Gratz kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Gratz (Kentucky)
Gratz (Pennsylvania)

Grodzisk Wielkopolski (stad), Polen
Graz, stad in Oostenrijk